ima više značenja.

 Altretamin, lek
 Hemel Hempsted, naselje